Barthold Heinrich Brockes (1680-1747) – poeta tedesco
 Dietmar Brockes (1970) – politico tedesco
 Emma Brockes (1975) – giornalista e scrittrice britannica
 Ferdinand Brockes (1867-1927) – religioso e scrittore tedesco
 Heinrich Brockes I (1567-1623) – politico tedesco
 Heinrich Brockes II (1706-1773) – giudice e politico tedesco
 Jeremy Brockes (1948) – biochimico inglese
 Joachim Wilhelm Brockes (1723-1795) – militare tedesco